Суфьян, Суфиян, Софьян () — мужское имя арабского происхождения.

 Абу Суфьян ибн Харб — правитель Мекки (622—630).
 Суфьян ас-Саури — имам, муджтахид, мухаддис, математик, основатель и эпоним ныне не существующего сауритского мазхаба.
 Суфиян-хан — правитель Хивинского ханства из династии Арабшахидов.
 Абу Суфьян ас-Сулями (Турки аль-Бинали) — салафитский проповедник.
 Суфьяни — одно из имён Даджжаля (Антихрист).

Топонимика 
 Сефьян — город в провинции Батна (Алжир).
 Сафьян (Хачгетик) — аул в Нагорном Карабахе.
 Харф-Суфьян — мудирия в мухафазе Амран (Йемен).

Арабские имена